Астрада́мовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сурского района Ульяновской области. Административный центр — село Астрадамовка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 12 населённых пунктов: 8 сел и 4 деревни.

Примечания

Источники 
 Сурский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Сурского района